The Spirit of ’76 – obraz Archibalda Willarda
 The Spirit of ’76 – amerykański film z 1908 w reżyserii Francisa Boggsa
 The Spirit of ’76 – amerykański film z 1990 w reżyserii Lucasa Reinera